A 2010-es megyei közgyűlés választásokat október 3-án vasárnap rendezték meg az általános önkormányzati választások részeként.

Részvétel 
A polgárok fele szavazott
A bő ötmillió választópolgár közül több mint két és fél millió vett részt a választásokon (50%). Közülük százezren érvénytelenül szavaztak (3,9%). A legnagyobb részvételi hajlandóságot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye polgárai mutatták föl (61%), míg a legkevesébé lelkes megye Pest megye lett (45%).

Eredmények

Küszöb körüli eredmények 
Öt olyan eredmény született, ahol egy lista egy százalékpontos közelségben volt a bejutási küszöbhöz, ebből kétszer alatta maradt, három esetben viszont átlépte azt.

Jegyzetek 

2010-es választások